Шато-Тьерри () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Входит в состав округа Шато-Тьерри.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ази-сюр-Марн, Безю-Сен-Жермен, Белло, Блем, Бонней,  Браль, Буреш, Вердийи, Глан, Мариньи-ан-Орксуа, Мон-Сен-Пер, Нель-ла-Монтань, Ножантель, Фоссуа, Шато-Тьерри, Шьерри, Эпо-Безю, Эпье, Эссом-сюр-Марн, Этамп-сюр-Марн и Этрепийи.

В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Безю-Сен-Жермен — 1 022 чел.
 Белло — 137 чел.
 Блем — 457 чел.
 Браль — 1 573 чел.
 Бреси — 332 чел.
 Буреш — 199 чел.
 Вердийи — 457 чел.
 Вильнёв-сюр-Фер — 289 чел.
 Глан — 448 чел.
 Гризоль — 246 чел.
 Куэнси — 1 295 чел.
 Мон-Сен-Пер — 698 чел.
 Нель-ла-Монтань — 1 233 чел.
 Рокур-Сен-Мартен — 305 чел.
 Фоссуа — 512 чел.
 Шато-Тьерри — 15 351 чел.
 Шьерри — 1 120 чел.
 Эпо-Безю — 555 чел.
 Эпье — 401 чел.
 Этамп-сюр-Марн — 1 279 чел.
 Этрепийи — 120 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 30,8 % голосов против 23,1 % у Эмманюэля Макрона и 21,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 52,6 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 29,0 %, Эмманюэль Макрон – 20,8 %, Жан-Люк Меланшон – 19,1 %, Франсуа Фийон – 17,9 %; 2 тур: Макрон – 55,5 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 26,7 %, Николя Саркози — 24,2 %, Марин Ле Пен — 23,0 %; 2 тур: Олланд — 52,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эна представляют мэр города Шато-Тьерри Себастьен Эжен (Sébastien Eugène) (Радикальное движение) и бывший мэр коммуны Браль Мишель Фюзелье (Michèle Fuselier) (Разные левые).

Ссылки